es un personaje del manga y OVA Hellsing creado por Kōta Hirano y un miembro de las fuerzas de Millennium. Es el científico loco cuya investigación condujo a la creación de un ejército de vampiros nazis a partir de 1000 voluntarios de la SS. Su actor de voz japonés es Hiroshi Naka. Aparece en el manga y el OVA y como una silueta a la derecha del mayor en el video promocional.

El Doc aparece vestido generalmente con una bata blanca manchada de sangre, una camina inusual que revela su estómago, y anteojos con una serie de lentes ajustables. Aparte, parece ser sindáctilo, o sea que tiene dos dedos fusionados en ambas manos (el anular y el meñique). Esto es claro en el calendario 2002 de Hellsing dibujado por Hirano, que claramente muestra que el Doc tiene cinco dedos, no seis como muchos fanes creían originalmente.

El Doctor actúa como un segundo al mando al Mayor, y está dedicado a su plan maestro, aunque no lucha. También es aparentemente responsable por la inmolación remota de Jan Valentine y Tubalcain Alhambra, ya que el Mayor le ordenó que no quemara a Rip van Winkle luego de su derrota. También es el artífice de la transformación y rejuvenecimiento defectuoso de Walter C. Dornez a vampiro.

Hirano ha declarado que el Doc creó a Schrödinger, que le sienta bien con su reputación de científico loco. Los dos discuten casi constantemente, tal vez debido a su relación padre-hijo.

También hay algo de especulación acerca de si el diseño del Doctor (sobre todo su ropa) fue inspirado por el miembro de Rammstein, "Flake", o si es al revés. Los dos tienen apodos similares (Dok y DOKtor) y estilos similares de vestimenta.

Según su credencial en el volumen 3, su nombre es Avondale Napyeer. Sin embargo, ésta es difícil de leer, y no se ha proporcionado ningún otro nombre.

Durante las confrontación en Inglaterra, donde Millennium se enfrentó a Hellsing, logró quedar entre los últimos sobrevivientes de la masacre, estando refugiado en el zepelin, se encuentra con Walter, deseando que terminara con su sufrimiento, pero este se niega y desean utilizar a Shi(Mina Harker) para reagrupar a su ejército y lograr ganar la guerra, Walter sabiendo que el esqueleto de Mina tenía también sangre de Alucard(Ella fue su primera víctima en el siglo XIX) lo impidió y se comenzó a agrupar las llamas que comenzaron desde su caída en tierras Inglesas, cuando el Doc iba a comenzar el experimento, Walter lo rebano a la mitad, pero sobrevivió, este clamándole para que se rindiera, pero él no quiso y siguió con su idea de no rendirse, con el enojo de Walter destruyó el complejo y por consiguiente al Doc le cayo un ataúd encima, destruyendo su ansia de gloria.

Personajes de Hellsing

en:Doctor (Hellsing)